Открытый чемпионат Австрии 2013 — 69-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Кицбюэле, Австрия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 28 июля по 3 августа.

Первым сеянным в одиночном турнире был Филипп Кольшрайбер (№ 23 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Марсель Гранольерс выигрывает 1й одиночный титул в сезоне и 4й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Хуан Монако сыграл свой 2й одиночный финал в сезоне и 18й за карьеру на соревнованиях основного тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Кристофер Кас выигрывает 2й парный титул в сезоне и 5й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мартин Эммрих выигрывает 2й парный титул в сезоне и 3й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Австрии среди мужчин

 Мировой тур ATP 2013

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Австрия
Теннис
Июль 2013 года
Август 2013 года
2013